Сандова́ль () — испанская фамилия.

 Сандоваль, Артуро (род. 1949) — кубино-американский джазмен-трубач.
 Сандоваль, Гаэль (род. 1995) — мексиканский футболист.
 Сандоваль, Гонсало де (1497?—1528) — конкистадор, участник экспедиции Кортеса.
 Сандоваль, Луис (род. 1999) — колумбийский футболист.
 Сандоваль, Пабло (род. 1986) — венесуэльский профессиональный бейсболист.
 ) — испанский епископ-бенедиктинец и историк.
 Сандоваль, Ричи (род. 1960) — американский боксёр.
 Сандоваль, Рэй (род. 1995) — перуанский футболист, нападающий клуба «Спортинг Кристал».
 Сандоваль, Томас (род. 1999) — аргентинский футболист, играющий на позиции нападающего.
 
 Сандоваль, Эулохио (1922—?) — боливийский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1950 года (как запасной игрок).

Составные фамилии 
 Сандоваль Аларкон, Марио (1923—2003) — гватемальский политический и государственный деятель, лидер ультраправых сил.
 Сандоваль-Бальестерос, Ирма (род. 1972) — мексиканский министр и политолог.
 Сандоваль Иньигес, Хуан (род. 1933) — мексиканский кардинал.
 Панама Сандоваль, Давид Эрнесто (род. 1950) — сальвадорский правый политик и писатель.
 Серна Сандоваль, Винсенте — президент Гватемалы (1865—1871).
 Стамбук Сандоваль, Кристиан Даниэль (род. 1977), также известный как Коко Стамбук или просто Коко, — чилийский автор-исполнитель, музыкальный продюсер.
 Террасас Сандоваль, Хулио (1936—2015) — боливийский кардинал, архиепископ.

Примечания